Алекса́ндр Анато́льевич Ма́лышев (8 января 1980, Ярославль, СССР) — российский футболист, вратарь.

Карьера 
Футболом начал заниматься в 8 лет. Первая команда — ярославский «Шинник». Первый тренер — А. М. Кирюхин. В 1999—2001 гг. начинал профессиональную карьеру в ярославском «Нефтянике», выступавшем в зоне «Запад» второго дивизиона. В 2002—2004 гг. выступал за дублирующий состав «Шинника» (35 матчей, пропустил 48 мячей), в 2003 году также играл за вологодское «Динамо» в зоне «Запад» второго дивизиона. В 2004 и 2006 годах играл за «Шинник» в Премьер-лиге. В 2005 и 2008 годах играл в первом дивизионе за «Урал». В 2009 году являлся основным голкипером клуба «Волгоград», выступавшего в зоне «Юг» второго дивизиона. С 2010 по 2013 год выступал за «Ротор».

Клубная статистика

Ссылки 
 Профиль игрока на официальном сайте ФК «Урал»
 
 

Футболисты России
Игроки ФК «Нефтяник» Ярославль
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Динамо» Вологда
Игроки ФК «Урал»
Игроки ФК «Волгоград»
Игроки ФК «Ротор»